Normalzeit steht für:

 die in einem Staat oder in einem Teil davon normalerweise gültige gesetzliche Zeit, wenn nicht aufgrund einer besonderen Regelung zeitweilig eine davon abweichende Zeit (z. B. Sommerzeit) in Gebrauch ist
 Normalzeit (Arbeitswissenschaft), ein Maß zur Grundlage der Lohnfestsetzung
 Normalzeit, deutscher Titel von Standard Time, Buch von Keith Ridgway (2001)
 Normalzeit, Gedichtband von Gerald Fiebig (2002)
 Telefonbau und Normalzeit, ein früherer Name von Tenovis

Siehe auch:

 Winterzeit